Dieter Appelt (1935-), photographe allemand ;
 Ingo Appelt (1961-), bobeur autrichien.

Homonymie de patronyme